Libre peut désigner :
 l'adjectif se rapportant à la notion de Liberté (en français)

Toponyme 
 Libre, village français à environ 7 km au sud de Breil-sur-Roya.

Philosophie 

Liberté ;
Libre arbitre
Libre examen.
Libre-pensée

Informatique 
Logiciel libre qui désigne un logiciel que l'on peut librement utiliser, analyser, modifier et diffuser;

Art
Art libre ;
Licence libre ;
Œuvre libre ;
Musique libre ;
Culture libre ;
 Libre, une chanson d'Angèle.

Cinéma 
Libre, un film documentaire de Michel Toesca (2018).
Libres, un film de Gabriel Le Bomin avec Isabelle Carré et Lambert Wilson (2020)

Physique 
Chute libre, en libre mouvement ;
Roue libre, en libre mouvement ;
Énergie libre fonction d'état utilisée en thermodynamique ;

Mathématique 
Indépendance linéaire, partie libre d'un espace vectoriel ;

Chimie 
Radical, parfois appelé radical libre, espèce chimique avec des électrons non-appariés.

Biologie 
 Espèce libre, par opposition à espèce parasite.

Économie 
Libre-échange

Politique 

 LIBRE, parti politique écosocialiste portugais.
 Le parti Liberté et Refondation, un parti hondurien communément appelé Libre.

Sport 
Vol libre

Voir aussi 

 
 
 
 
 
 
 nombreux articles dans l'index alphabétique

Autres langues 
 Freiheit (allemand)
 ,  (anglais)
  (espagnol)
  (occitan)